Sampil puede hacer referencia a:
 Sampil (Lugo), lugar de la parroquia de Pinol, municipio de Sober, provincia de Lugo, España.
 Sampil (Orense), lugar de la parroquia de Amoroce, municipio de Celanova, provincia de Orense, España.
 Sampil (Zamora), localidad del municipio de Robleda-Cervantes, provincia de Zamora, España.